Одоєвський — російське прізвище; жіноча форма Одоєвська.

Одоєвські — російський князівський рід, Рюриковичі, історичні правителі Одоєвського князівства з центром у місті Одоєв (звідси прізвище).

Відомі носії:
 Одоєвський Володимир Федорович (1803—1869) — російський письменник і мислитель епохи романтизму, один з основоположників російського музикознавства. 
 Одоєвський Данило Сергійович — російський футболіст, воротар клубу «Зеніт». 
 Одоєвський Олександр Іванович (1802—1839) — князь, належав до старовинного роду удільних князів Чернігівських. Декабрист. Корнет лейб-гвардії Кінного полку. Поет. 
 Сіверо-Одоєвський Опанас Семенович (Сєвєров-Одоєвський); 1884—1938) — член Центральної Ради, есер, голова ради Слобідської України, голова виконавчого комітету Харківської губернської ради, міський голова Харкова (1918), жертва сталінського терору. 

російські прізвища